Деръа:

 Деръа — город на юго-западе Сирии.
 Деръа — одна из 14 мухафаз на юге Сирии.